Beijer Hockey Games 2021 byl turnaj v rámci série Euro Hockey Tour 2020/2021, který se odehrál od 11. do 14. února 2021.

Zápasy

Tabulka

Odkazy

Externí odkazy 
Beijer Hockey Games na hokej.cz

2020
Lední hokej v roce 2021
Sport ve Švédsku v roce 2021